Bingöl, törökországi tartomány
 Bingöl, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Bingöl, az azonos nevű török tartomány székhelye